70-ият северен паралел или 70° северна ширина e паралел, който се намира на 70° северно от екваториалната равнина. От началния меридиан на изток прекосява Европа, Азия, Северен ледовит океан, Северна Америка, Гренландия и Северен ледовит океан.

с070-и северен паралел